2 miejscowości w Polsce: 
 Tymawa – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Gniew 
 Tymawa – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Grunwald

Zobacz też 
 Wielka Tymawa